Il nome Pólibo (Pólybos: "ricco di buoi"; latino Pòlybus) può riferirsi al seguente personaggio storico:
 Polibo (medico), genero e discepolo di Ippocrate

oppure ad uno dei seguenti personaggi mitologici:
 Polibo di Corinto, re di Corinto, alla cui corte fu allevato Edipo
 Polibo di Tebe, re di Tebe, presso cui soggiornarono Elena e Menelao
 Polibo figlio di Antenore, eroe della Guerra di Troia
 Polibo padre di Eurimaco, personaggio dell'Odissea
 Polibo di Sicione, re di Sicione e figlio di Ermes